Ву́лиця Вокза́льна — назва вулиць у різних населених пунктах України та інших держав.

Вулиця Вокзальна — вулиця у Броварах.
 Вулиця Вокзальна — вулиця у Бучі.
 Вулиця Вокзальна — вулиця у Великій Димерці.
 Вулиця Вокзальна — вулиця у Дніпрі.
 Вулиця Вокзальна — вулиця у Дрогобичі.
 Вокзальна вулиця — вулиця у Житомирі.
 Вокзальна вулиця — вулиця у Золочеві.
 Вокзальна вулиця — вулиця у Києві.
 Вокзальна вулиця — вулиця у Прилуках.
 Вокзальна вулиця — вулиця у Стрию.

 Вулиця Вокзальна — колишня назва вулиці Смілянської у Черкасах.

Див. також 
 Вокзальна площа (Київ)
 Вокзальний провулок

Вулиці